Lanli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lanli (ort), Hunan, 
 Lanli (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar